Ford Prefect (auto), een reeks van Britse auto's van het Amerikaanse concern Ford.
Ford Prefect (personage), een personage uit Douglas Adams boek The Hitchickers Guide to the Galaxy.